Urvaste (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Võrumaa
 Urvaste (Antsla), een plaats in Estland, gemeente Antsla
 Urvaste (Rae), een plaats in Estland, gemeente Rae